Mingzhou bezeichnet:

 Mingzhou (Suide) (名州镇), Großgemeinde im Kreis Suide in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Mingzhou (Wei) (洺州镇), Großgemeinde im Kreis Wei in der chinesischen Provinz Hebei